Velika nagrada Doningtona 1936 je bila devetnajsta neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 3. oktobra 1936 na angleškem dirkališču Donington Park.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Hans Ruesch Richard Seaman
| Privatnika
| Alfa Romeo 8C-35
| 120
| 4:25:22
| 11
|-
! 2
| 10
|  Charles Martin
| Privatnik
| Alfa Romeo P3
| 120
| + 3:03
| 13
|-
! 3
| 8
|  Peter Whitehead  Peter Walker
| Privatnika
| ERA B
| 120
| + 6:13
| 16
|-
! 4
| 15
|  Reggie Tongue| Privatnik
| ERA B
| 120
| + 7:07
| 20
|-
! 5
| 18
|  Princ Bira| Privatnik
| Maserati 8CM
| 120
| + 7:57
| 9
|-
! 6
| 16
|  Austin Dobson| Privatnik
| Alfa Romeo P3
| 120
| + 9:38
| 8
|-
! 7
| 3
|  Antony Powys-Lybbe
| Privatnik
| Alfa Romeo P3
| 118
| +2 kroga
| 10
|-
! 8
| 23
|  René Carriére George Field
| Privatnika
| Delahaye 135S
| 115
| +5 krogov
| 6
|-
! 9
| 17
|  Ian Ferguson Connell Kenneth Douglas Evans
| Privatnika
| Alfa Romeo P3
| 115
| +5 krogov
| 14
|-
! 10
| 16
|  Arthur Dobson Andrew Mackintosh Leitch
| Privatnika
| ERA B
| 115
| +5 krogov
| 22
|-
! 11
| 11
|  Tommy Clarke Maurice Falkner
| Privatnika
| Delahaye 135S
| 114
| +6 krogov
| 2
|-
! 12
| 22
|  Laury Schell Alan Alfred Selbourne
| Privatnika
| Delahaye 135S
| 114
| +6 krogov
| 17
|-
! 13
| 14
|  Douglas Lewis Briault Denis Graham Evans
| Privatnika
| ERA B
| 113
| +7 krogov
| 15
|-
! 14
| 9
|  Darcy Edward Derek Taylor Arthur Baron
| Privatnika
| Bugatti
| 112
| +8 krogov
| 5
|-
! 15
| 21
|  René Le Bègue Kaye Don
| Privatnika
| Delahaye 135S
| 100
| +20 krogov
| 18
|-
! Ods
| 7
|  Denis Henry Scribbans Hector George Dobbs
| Privatnika
| ERA
| 67
| Motor
| 12
|-
! Ods
| 6
|  Reg Parnell
| Privatnik
| MG 
| 58
| Vzmetenje
| 4
|-
! Ods
| 24
|  Christian Kautz
| Privatnik
| Maserati 
| 55
| Bat
| 19
|-
! Ods
| 2
|  Thomas Cholmondeley-Tapper
| Privatnik
| Maserati 
| 42
| Krm. sistem
| 1
|-
! Ods
| 1
|  Cyril Mervyn White
| Privatnik
| Bugatti 
| 23
| Motor
| 21
|-
! Ods
| 4
|  Philip Fontana Jucker
| Privatnik
| Alta 
| 23
| Pritisk olja
| 7
|-
! Ods
| 5
|  Percy Maclure
| Privatnik
| Riley 
| 1
| Trčenje
| 3
|-
! DNA
| 20
|  Pablo Curtis
| Privatnik
| Salmson
| 
| 
| 
|}

Viri
 
 

1936
Sezona Velikih nagrad 1936